Mengban bezeichnet:

 Mengban (Mengla) (勐伴镇), Großgemeinde im Kreis Mengla in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengban (Jinggu) (勐班乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jinggu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengban (Yongde) (勐板乡), Gemeinde im Kreis Yongde in der chinesischen Provinz Yunnan